Puha ou Puhatikotiko est une localité située dans le district de Gisborne de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation
Elle est localisée tout près de la confluence de : entre la rivière Waipaoa et la rivière Waikohu, sur le trajet de la route , tout près de la ville de Te Karaka, à l’intérieur de la région de Gisborne.

Résident notable  
Un de ses résidents notables était  , un chef et leader Maori reconnu et père adoptif de , un homme de radio très connu.

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Région de Gisborne